

Юзефув-Старий — село в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув-Старий — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства